Лескюр:
 Лескю́р () — коммуна во Франции (департамент — Арьеж).
 Луи-Мари Сальг, маркиз де Лескюр () — один из лидеров Вандейского мятежа.
  (1882—1947) — французский экономист.
  (1912—2005) — французский поэт.

См. также 
 Лескю́р-Жау́ль (, ) — коммуна во Франции (департамент — Аверон).
 «Парк Лескюр» — прежнее название стадиона «Шабан-Дельмас» в Бордо, Франция.

Примечания